El nombre Zhu Rong puede referirse a:

 Zhu Rong, personaje importante en la mitología china y en la religión tradicional china.
 Zhu Rong (rover), rover explorador marciano de la CNSA.